Planer steht für:

 Terminplaner, siehe Organizer
 eine auf Bauplanung spezialisierte Person

Planer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Planer (1546–1606), deutscher Mediziner und Philosoph
 Christian Planer (* 1975), österreichischer Sportschütze
 Franz Planer (1894–1963), österreichischer Kameramann
 Harald Planer (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Johannes Andreas Planer (um 1665–1714), deutscher Mathematiker
 Johann Andreas Planer (Mediziner) (* 1682 in Freudenstadt), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Planer (1743–1789), deutscher Mediziner
 Martin Planer (1510–1582), sächsischer Oberbergmeister
 Maximilian Planer (* 1991), deutscher Ruderer
 Minna Wagner (Wilhelmine Planer; 1809–1866), deutsche Schauspielerin und Ehefrau von Richard Wagner

Siehe auch:
 Der Planer
 Planung
 Pläner